Одегово — название населённых пунктов в России:

 Одегово — деревня в Оричевском районе Кировской области.
 Одегово — деревня в Санчурском районе Кировской области.